Пакарайма (; ; ) е планинска верига, разположена в Гвиана, Бразилия и Венецуела.

Планината се простира между река Ориноко и река Амазонка. Дължината ѝ е около 400 km, а най-високият връх е Рорайма, издигащ се на 2772 m, в Югоизточна Венецуела.

Пакарайма е една от 4-те планини, които съставят Гвианското плато. Другите 3 са Акарай, Иматака и Кануку.

Източници 

Планини в Бразилия
Планини във Венецуела
Планини в Гвиана